Tragus (anatomie), de wetenschappelijke benaming voor het stukje kraakbeen aan de voorzijde van het oor, voor de gehoorgang
Tragus (geslacht), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)